Grand River kan verwijzen naar de volgende rivieren:
Grand River (Michigan), een rivier in de Amerikaanse staat Michigan
Grand River (North en South Dakota), een rivier in de Amerikaanse staten North en South Dakota
Grand River (Oklahoma), het zuidelijkste deel van de Neosho in de Amerikaanse staat Oklahoma wordt ook wel Grand River genoemd
Grand River (Ontario), een rivier in de Canadese provincie Ontario
Ottawa (rivier), de Canadese Ottawa-rivier wordt ook wel Grand River genoemd

Ook verwijst de term naar de volgende plaatsen:
Grand River (Iowa)
Grand River (Ohio)

Zie ook:
Rio Grande (doorverwijspagina)